Дармштадт:

 Дармштадт — город в Германии, расположенный в южной части федеральной земли Гессен.
 Дармштадт — до 1945 года название села Ромашки в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Дармштадт — прежнее название села Новгород в Розовском районе Запорожской области.
 Дармштадт, Герхард (род. 1952) — немецкий виолончелист.

См. также 
 Ней-Дармштадт